Дэйв Кристиан (; род. 12 мая 1959, Уоррод) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

В НХЛ сыграл 1009 матчей за пять разных клубов.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне играл за команду «Норт-Дакота Файтинг Хоукс», команду представляющую Университет Северной Дакоты. На Драфте НХЛ 1979 года был выбран во 2-м раунде под общим 40-м номером клубом «Виннипег Джетс». 

С 1980 по 1983 годы играл за «Виннипег Джетс», где был результативен, набирая более 70 очков за сезон. По окончании сезона 1982/83 перешёл в «Вашингтон Кэпиталз», где продолжил свою результативность, зарабатывая за некоторые сезоны более 80 очков и забрасывая более 30 шайб. В дальнейшем играл за «Бостон Брюинз» (1989—1991), «Сент-Луис Блюз» (1991—1992) и «Чикаго Блэкхокс» (1992—1993).

С 1994 по 1996 годы играл за «Манитобу Мус», команду из IHL, которая стала его последней командой в карьере.

Всего сыграл в НХЛ 1009 матчей, в которых забросил 340 шайб и оформил 433 голевые передачи, заработав при этом 773 очка.

Участник Матча всех звёзд НХЛ в 1991 году.

Международная 
В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3.

В составе американской сборной играл также на ЧМ-1981 и ЧМ-1989, на которых американцы остались без медалей. Также Кристиан играл на трёх Кубках Канады: КК-1981, КК-1984 и КК-1991. В 1991 году американцы дошли до финала, где в двух матчах уступили сборной Канаде.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Индианаполис Айс»